Кяру (Käru) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Кяру (Käru alevik) — селище у волості Тюрі повіту Ярвамаа.
 Кяру (Käru küla) — село у волості Ляенеранна повіту Пярнумаа.
 Кяру (Käru küla) — село у волості Вяйке-Маар'я повіту Ляене-Вірумаа.
 Кяру (Käru vald) — колишня волость (1991—2017) у повіті Рапламаа.